Commins ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Commins (1932–2015), US-amerikanischer Physiker
 Lanna Commins (* 1983), thailändisch-australische Sängerin
 Thomas Vincent Commins (1913–1985), irischer Diplomat

Siehe auch:
 Comins